Ask DNA est un mini-album de The Seatbelts, enregistré en 2001. Il contient des chansons de Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door, y compris le générique, "Ask DNA".

Pistes 
 What Planet Is This – 2:45
 Sax Solo: Masato Honda
 Voix de fond: Mai Yamane, May Jensen, Tim Jensen, Mataro Misawa
 Ask DNA – 4:50
 Voix: Raj Ramayya
 Paroles: Tim Jensen
 Cosmic Dare (Pretty With A Pistol) – 4:29
 Voix: Reynada Hill
 Paroles: Raj Ramayya
 Hamduche – 1:49
 Voix: Hassan Bohmide
 Is It Real? – 4:40
 Voix: Scott Matthew
 Paroles: Tim Jensen

The Seatbelts
Cowboy Bebop

en:List of Cowboy Bebop albums